Дряновец (болг. Дряновец) — название нескольких населённых пунктов в Болгарии.

 Дряновец (Добричская область)
 Дряновец (Разградская область)
 Дряновец (Русенская область)
 Дряновец (Смолянская область)